Vármező:
 Vármező település Romániában, Maros megyében
 Vármező település Romániában, Szilágy megyében